Waltershofen ist der Ortsname von

 Waltershofen (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Waltershofen (Freiburg im Breisgau), Ortsteil der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Waltershofen (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Waltershofen (Meitingen), Ortsteil des Marktes Meitingen, Landkreis Augsburg, Bayern